Jia La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jag La, bergspass, Tibet, 
 Gya La (bergspass i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar